Delitzsch är ett efternamn, som burits av bland andra:

Franz Delitzsch (1813–1890), tysk evangelisk teolog
Friedrich Delitzsch (1850–1922), tysk assyriolog

Tyska efternamn